El término navegación, de forma genérica, se refiere al conjunto de métodos utilizados para determinar dónde está alguien y cómo puede llegar a otro lugar.

Tuvo su origen para describir la circulación de embarcaciones y las técnicas necesarias propias de esta actividad.
 Por la región en que se efectúa la actividad, se divide en:
 Navegación marítima.
 Navegación interior.

 Por su objeto la navegación se divide en:
 Navegación comercial.
 Navegación militar.
 Navegación de recreo o deportiva.

 Otros artículos adonde el término figura en el título con tal sentido:
 Diario de navegación.
 Patrón de Navegación Básica.
 Sistema de navegación por satélite.
 Sistema global de navegación por satélite.

Actualmente el término se ha extendido a otras actividades:
 Navegación aérea se refiere a la circulación de aeronaves a través del espacio aéreo terrestre. Artículos vinculados con tal sentido del término:
 Navegación aérea astronómica.
 Navegación espacial.
 Navegación web, acceso a páginas web utilizando un programa conocido genéricamente como navegador web: